Неро — многозначный термин.

 Неро — пресноводное озеро на юго-западе Ярославской области России.
  — остров в Гудзоновом заливе в составе архипелага Белчер.

 Фамилия
  (род. 1934) — американский пианист и дирижёр.
 Неро, Франко (род. 1941) — итальянский актёр.
 Неро, Хейли (род. 2000) — американская актриса и модель.

См. также